Ayah kan syfta på följande:

 Ayah, ett arabiskt ord för ett gudomligt tecken eller mirakel
 Ayah (tjänare)

Geografi

Indonesien 

 Ayah, Indonesien, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Ayah, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar